Алекса́ндр Васи́льевич Усти́нов:
 Устинов, Александр Васильевич (1796—1868) — российский художник.
 Устинов, Александр Васильевич (1909—1995) — советский и российский фотограф, фотокорреспондент.